Werenzo ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Werenzo († 1328), Domdechant und Domherr in Münster
 Hermann Werenzo, von 1329 bis 1331 Domherr in Münster
 Johannes Werenzo († 1267), Domdechant und Domherr in Münster